Minard ist der Familienname folgender Personen:

 Alizée Minard (* 1997), französische Leichtathletin
 Céline Minard (* 1969), französische Schriftstellerin
 Charles Joseph Minard (1781–1870), französischer Bauingenieur
 Chris Minard (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Sébastien Minard (* 1982), französischer Radrennfahrer